Ochotnitschje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Ochotnitschje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Klein Ilmsdorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Ochotnitschje im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1928 Groß Ballupönen, 1928–1938 Ballupönen, 1938–1946 Löffkeshof, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen) [der Ort ist nicht mehr existent]
 Ochotnitschje (Primorje), Dorf in der Region Primorje